Чонка:

 Чонка, Аурелия (1888—1962) — румынская пианистка и музыкальный педагог.
 Чонка, Юрий Владимирович (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.
 Чонка, Янош (1852—1939) — венгерский инженер, изобретатель.